Das Sydney Tennis Classic 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Sydney. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 ist Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 10. bis 15. Januar 2022 im NSW Tennis Centre statt.

Titelverteidigerinnen waren Petra Kvitová im Einzel sowie die Paarung Aleksandra Krunić/Kateřina Siniaková im Doppel.
Im Einzel gewann Paula Badosa, den Wettbewerb im Doppel Anna Danilina und Beatriz Haddad Maia.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Sydney Tennis Classic 2022 fand vom 9. bis 10. Januar 2022 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Sydney